Фёдор Моисеевич Герштейн (Фро́им Мо́шко-Шму́левич (Фроим Мойшевич) Герште́йн; псевдоним — Ф. Гер; , , , Киевская губерния — не ранее 1912) — российский  и .

Биография 
Учился в 4-й Киевской гимназии, экстерном сдал экзамены за шесть классов гимназии в Прилуках Полтавской губернии. Служил вольноопределяющимся в Тираспольском полку, дислоцированном в Киеве. Из-за конфликта с полковым начальством и возникшей угрозы суда уехал за границу. Жил во Франции и Швейцарии шесть лет.

В 1908—1912 годах — в Петербурге. Входил в круг эмигрантов-социал-демократов вместе с Г. В. Плехановым, В. Черновым, И. В. Шкловским, Л. Э. Шишко и другими. Печатался в «Русском богатстве», Образ-нии, Слове, «Биржевых ведомостях», «Неделе современного слова» и других изданиях.

Избранное (переводы) 
 М. Прево (1908)
 Г. Геблард. История кооперативного движения в Финляндии (1911)

Умершие в XX веке